Thomas F. Koch (ur. 1942) – amerykański polityk, kongresman stanowy z Vermont
 Thomas Koch (ur. 1983) – austriacki hokeista
 Thomas P. Koch (ur. 1963) – amerykański polityk, burmistrz Quincy

Zobacz też 
 Thomaz Koch